TLF est un sigle qui peut désigner :
 TLF, un groupe de rap français ;
 Trésor de la langue française, un dictionnaire français ;
 température limite de filtrabilité, la température minimale pour laquelle un volume de combustibles  traverse, en un temps limite, un appareil de filtration.

TLF est un code qui peut désigner :
 , en Alaska, aux États-Unis, selon le code AITA des aéroports.

Voir aussi 
 Union TLF, l'Union des entreprises de transport et logistique de France
 

Code IATA des aéroports